Goldenstein steht für: 
 Branná, Gemeinde im Okres Šumperk, Olomoucký kraj, Tschechien
 Schloss Goldenstein, Schloss in Elsbethen, Land Salzburg, Österreich

Siehe auch:
 Goldstein (Begriffsklärung)
 Güldenstein (Begriffsklärung)